Mäntyjärvi kan syfta på:

Finland
Mäntyjärvi (sjö i Mellersta Finland), sjö i Pihtipudas,  (21 ha)
Mäntyjärvi (sjö i Lappland, lat 66,70, long 25,15), sjö i Rovaniemi,  (95 ha)
Mäntyjärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,02, long 30,22), sjö i Kuhmo,  (1,1 km²)
Mäntyjärvi (sjö i Kajanaland, lat 63,95, long 29,40), sjö i Kuhmo,  (65 ha)
Mäntyjärvi (sjö i Norra Karelen), sjö i Nurmes,  (1,1 km²)
Mäntyjärvi (sjö i Kymmenedalen), sjö i Fredrikshamn, Finland,  (29 ha)
Mäntyjärvi (sjö i Satakunta, Finland), sjö i Siikais,  (2 ha)
Mäntyjärvi och Salmijärvi, sjö i Posio,  (1,8 km²)

Sverige
Mäntyjärvi, Norrbotten,

Se även
Tallträsket
Tallsjön
Furusjön